Ла-Шапе́ль-Сен-Жеро́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Меркёр. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19045.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 110 км юго-восточнее Лиможа, в 30 км к юго-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 221 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 124 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 101 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 81,5 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 101 активных работали 97 человек (58 мужчин и 39 женщин), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 23 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жеро (XII век). Памятник истории с 1971 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез